Wałki – wieś w powiecie siemiatyckim
 Wałki – przystanek kolejowy we wsi Jodłówka-Wałki

 Wałky – miasto na Ukrainie

Zobacz też 
 loczkowanie